Сафари може да се отнася за:

 Сафари, ловна експедиция в Африка
 Сафари, Уеббраузър на Епъл
 Сафари, име на кръстоска получена при хибридизация на Котка на Жофруа и Домашна котка